Величина — одне з основних математичних понять, сенс якого з розвитком математики піддавався ряду узагальнень:
 
 Величина (інформатика) — об'єкт даних.
 Впливна величина — фізична величина, яка впливає на результат вимірювання.
 Скалярна величина — величина, що набуває числових значень і не характеризується напрямком у просторі (маса тіла та ін.).
 Складена величина — величина, яка набуває значень, що, в свою чергу, складені з простіших значень.
 Фізична величина — властивість, спільна в якісному відношенні для багатьох матеріальних об'єктів та індивідуальна в кількісному. відношенні для кожного з них
 Основна фізична величина — фізична величина, що прийнята за незалежну від інших величин певної системи фізичних величин.
 Похідна фізична величина — фізична величина, що визначається через основні величини системи фізичних величин.
 Число або змінна — в математиці.